Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andy Andrews e John Sadri che hanno battuto in finale Syd Ball e Rod Frawley 3-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Johan Kriek (semifinali)
 Andy Andrews /  John Sadri (campioni)

 Mike Estep /  Victor Amaya (primo turno)
 Marty Davis /  Chris Dunk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1982